Mondy ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:
 Nell I. Mondy (1921–2005), US-amerikanische Biochemikerin
 Pierre Mondy (1925–2012), französischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Mondi (Begriffsklärung)